Emmerschans, een wijk in Emmen
Emmerschans, een voormalig verdedigingswerk bij Emmen